Universität Jerusalem ist der Name folgender Hochschulen:
 Al-Quds-Universität (Jerusalem University), Jerusalem
 Hebräische Universität Jerusalem (Hebrew University of Jerusalem)